Il singolare del torneo di tennis Chandigarh Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Noam Okun 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Andy Ram (semifinali)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 František Čermák (quarti di finale)

 Jamie Delgado (secondo turno)
 Leander Paes (semifinali)
 Ladislav Švarc (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chandigarh Challenger 2001